Whole train est un terme utilisé en graffiti pour désigner un train ou un métro dont tous les wagons,.

Graffiti
Chemin de fer dans la peinture